Linhas Aéreas Paulistas
Lap dance
Leitor automático de placas
Líneas Aéreas Paraguayas

Desambiguações de siglas